Piotr Tenczyk (ur. 15 października 1985 w Zabrzu) – polski poeta.

Absolwent teatrologii na Uniwersytecie Śląskim. Współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego Dom z Jaśkowic oraz pomysłodawca Otwartego Forum w Jaśkowicach. Drukowany w takich pismach jak Śląsk, Zalew Kultury, Po-mysł, Kurier Szczeciński. Mieszka w Orzeszu.

Książki poetyckie 
 Wiersze o ludziach, STDzJ, Orzesze 2013. 
 Poemat o czasie przeżytym, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2015. 
 Odyseja, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2016. 
 Zaścianek, Zaułek Wydawniczy Pomyłka, Szczecin 2018.

Publikacje naukowe 
 Teatrologia na rozdrożach, współredaktor, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017.

Linki zewnętrzne 
 Strona Oficjalna"
 Wywiad w Czasopiśmie Reflektor"

Pisarze związani z Zabrzem
Polscy poeci
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Zabrzu